отец и сын, зодчие — см. Старцев, Осип Дмитриевич
 купеческая семья, благотворители: Иван Иванович (ок. 1825—1892), его брат Алексей Иванович, сын последнего Константин Алексеевич (1861—после 1910), купец II гильд., торговавший под фирмой «Константин Алексеевич Старцев с сыновьями». Его сыновья: Сергей (1883—?), Владимир (1888—?), Николай (1895—?).

Ссылки